През сезон 1952-53 новия наставник на ФК Интер Алфредо Фони налага дефанзивната тактика „катеначо“. Ивано Бласон в ролята на либеро, а Бруно Маца заема мястото на продадения Фаас Вилкес. В края на сезона нерадзурите са отбора с най-малко допуснати голове и заслужено вдигат скудетото за шести път в своята история.

Отбор 

 Треньор:  Алфредо Фони
 Президент:  Карло Масерони

Резултати

Източници 

ФК Интер по сезон